Wilczyce (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski
 Wilczyce (Święty Krzyż), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Sandomierski